Brang ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele Brang (* 1953), deutsche Schriftstellerin 
 Leo Brang, deutsch-griechischer Theologe 

 Tim Brang (* 1997), deutscher Rettungssportler